Mat (albanês: Rrethi i Matit) é um dos 36 distritos da Albânia localizado na prefeitura de Dibër. Sua capital é a cidade de Burrel. Está situada no centro do país. Outras localidades de destaque neste distrito são Klos, Krastë e Ulzë.

Mat